Торре-Пачеко ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Картахена. Занимает площадь 189,4 км². 

Население — 35 676 человек (на 2019 год). 

Покровителем города считается Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мурсии